Dachshof heißen folgende Orte:

 Dachshof (Hohentengen), Ortsteil der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Dachshof (Neuweiler), Ortsteil der Gemeinde Neuweiler, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dachshof (Roding), Gemeindeteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern